Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 4 au .

Irina Spîrlea remporte le simple dames. En finale, elle bat Brenda Schultz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ruxandra Dragomir et Laura Garrone.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1994
Palerme
Internationaux Palerme
Tennis en juillet 1994